Джинс — многозначное имя собственное:

Фамилия 
  (1933—2011) — игрок в австралийский футбол и тренер, чемпион Викторианской футбольной лиги в качестве тренера клубов «Сент-Килда» (1966) и «Хоторн» (1983, 1986, 1989).
 Джинс, Джеймс Хопвуд (1877—1946) — британский математик, физик и астроном.
 Джинс, Джек — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в четвёрках (1990).
 Джинс, Изабель (1891—1985) — британская актриса.
  (1899—1984) — британская пловчиха, серебряная медалистка Олимпийских игр в эстафете 4×100 м (1920, 1924).
 Джинс, Кортни (род. 1992) — американская актриса.
  (1887—1973) — британский драматург.
 Джинс, Уильям Таллок (1848—1907) — британский журналист и писатель.
  (1878—1933) — британский уролог, член Королевской коллегии хирургов (с 1907).
  (1890—1986) — новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Оклендской художественной галереи.

  (род. 1964) — зимбабвийская дзюдоистка, участница Олимпийских игр (1992).

Прочее 
 Джинс  — кратер на обратной стороне Луны.
 (2763) Джинс — астероид из группы главного пояса.

См. также 
 Джинс (Jeans) — тариф и виртуальный оператор ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
 Джинсы